SLC16A14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 510 амінокислот, а молекулярна маса — 56 254.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки